Diversen
 Pamela (Toto) - lied van de band Toto
 Pamela (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie Lycaenidae
 Perrhybris pamela - vlindersoort
 Dicranomyia pamela - steltmuggensoort
 Trentepohlia pamela - steltmuggensoort
 Pamela (boek) van Samuel Richardson  
 Pamela (voornaam)

Personen met deze voornaam
 Pamela Anderson - Canadees-Amerikaanse actrice
 Pamela Jelimo - Keniaans atlete
 Pamela Barnes Ewing - personage uit de soapserie Dallas
 Pamela Mountbatten - Brits persoon
 Pamela Zoellner - Duits schaatsster
 Pamela Wedekind - Duits actrice en zangeres
 Pamela Bach - Amerikaans actrice